

Cinema 
 The Mystic – film del 1925 diretto da Tod Browning

Fumetto 
 Mystic Comics – rivista di fumetti statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mystic – villaggio della Contea di New London, Connecticut
 Mystic – comunità non incorporata della Contea di Nevada, California
 Mystic – città della Contea di Appanoose, Iowa
 Mystic – fiume del Massachusetts

Musica 
 Mystic Record – etichetta discografica statunitense